Sony Xperia Ion — смартфон фирмы Sony на платформе Google Android в корпусе типа «моноблок», анонс которого состоялся 9 января 2012 года.

Смартфон будет продаваться эксклюзивно через американского оператора AT&T .

О смартфоне Sony Xperia Ion ничего не было слышно уже с января, когда оператор AT&T официально представил его публике. 27 апреля Sony представила Xperia Ion на Тайване. Для AT&T это было сюрпризом, так как в Sony говорили о том, что Ion станет эксклюзивной моделью для американского рынка. Впрочем, версия для AT&T получила номер LT28at, а тайваньский вариант — LT28i и отличное от «Ion» название, а отличается она тем, что в ней нет поддержки LTE.
Позднее было объявлено, что телефон появится на российском рынке в августе 2012.